Thurston County kan syfta på flera olika countyn i USA

 Thurston County, Nebraska 
 Thurston County, Washington